Призы́в — обращение с предложением или просьбой о каком-либо действии.

 Воинский призыв — привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах вооружённых сил.
 Призыв в исламе, или дават, — проповедь ислама, прозелитизм.
 «Призыв» — русский социалистический журнал, издававшийся в 1915—1917 годах.
 «Призыв» — газета, издававшаяся в Санкт-Петербурге в 1906 году.
 «Призыв» — патриотическое стихотворение Михая Вёрёшмарти, неофициальный гимн современной Венгрии.

См. также 
 Лозунг

Примечания